Gaboš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Markušica, Vukovarsko-srijemska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 613 stanovnika te 214 obiteljskih kućanstava.

Kultura
 SKD Prosvjeta-Gaboš

Šport 
NK Čelik Gaboš

Izvori

Naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji